John Hammond – angielski polityk, parlamentarzysta z Scarborough (XIII/XIV w.)
 John Hammond 1542–1589 – angielski polityk, parlamentarzysta z Rye i West Looe
 John Henry Hammond (1910–1987) – amerykański producent muzyczny
 John Hammond (ur. 1933) – brytyjski bobsleista, olimpijczyk
 John P. Hammond (ur. 1942) – amerykański gitarzysta i producent muzyczny, syn Johna Henry’ego
 John Hammond (ur. 1954) – amerykański menedżer sportowy, związany z NBA